Desvío El Sombrero es una estación de ferrocarril ubicada en la localidad Homónima, en el  Departamento Empedrado en la Provincia de Corrientes, República Argentina.

Servicios 
Se encuentra precedida por la Estación Manuel Derqui y le sigue la Estación Riachuelo.

Referencias

Véase también 
Ramal Monte Caseros - Corrientes

Enlaces externos 
 Satélite Ferroviario

Desvío El Sombrero
Desvío El Sombrero
Departamento Empedrado
Ramal Monte Caseros-Corrientes del Ferrocarril General Urquiza